Das Al Habtoor Tennis Challenge 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Dubai. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 10. bis 17. Dezember 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Dubai